Да́стин Тока́рски (; 16 сентября 1989, Гумбольдт, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь.

Игровая карьера

Клубная карьера 
На молодёжном уровне Дастин Токарски играл за клуб Западной хоккейной лиги «Спокан Чифс». В 2008 году его на драфте НХЛ в пятом раунде выбрал клуб «Тампа Бэй Лайтнинг» под общим 122 номером. 30 декабря 2008 года Токарски подписал с «Тампой» трехлетний контракт новичка. В сезоне 2009/10 Токарски дебютировал в НХЛ. Он был вызван из фарм-клуба «Тампы» 14 января вместо получившего небольшую травму Майка Смита. 16 января в матче против «Флориды Пантерз» Токарски заменил после второго периода пропустившего пять шайб Антеро Нииттюмяки.

Весь сезон 2011/12 Токарски провел в АХЛ, выступая за «Норфолк Эдмиралс». 8 марта 2012 года Токарски впервые в своей карьере в НХЛ начал игру в стартовом составе. Он был вызван из АХЛ перед матчем против «Вашингтон Кэпиталз», чтобы заменить травмированного Мэтью Гарона. Первую победу в лиге он одержал через пять дней в матче против «Бостон Брюинз».

14 февраля 2013 года «Тампа» обменяла Токарски в «Монреаль Канадиенс», получив взамен вратаря Седрика Дежардена. 19 августа Дастин Токарски подписал годичный двусторонний контракт с «Монреалем», а 12 апреля 2014 года продлил своё соглашение с клубом ещё на два года.

19 мая 2014 года Токарски дебютировал в плей-офф НХЛ в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» во втором матче финала Восточной конференции. В первом матче серии основной вратарь «Монреаля» Кэри Прайс получил травму и по ходу матча его заменил Петер Будай, а Токарски выходил с первых минут в оставшихся матчах серии.

7 января 2016 года Токарски был обменен в клуб «Анахайм Дакс» на Макса Фриберга.

В сборной 
Дастин Токарски играл за молодёжную сборную Канады на чемпионате мира 2009 года, где канадцы заняли первое место.

Награды и достижения

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Спокан Чифс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Анахайм Дакс»